Fugger (geslacht), een Zwabisch koopmans- en bankiersgeslacht
Fugger (land), een complex van gebieden binnen het Heilige Roomse Rijk, dat in het bezit was van de familie Fugger